El Almarjal puede hacer referencia a varios artículos referentes a la ciudad española de Cartagena:

 Almarjal, una laguna que durante siglos ocupó la zona al norte del casco antiguo.
 Ensanche-Almarjal, un barrio de la diputación de Cartagena Casco.
 El estadio de El Almarjal, un campo de fútbol desaparecido.